Daemon (Unix), een computerproces
 Daemon (Zacynthos), een van de vrijers van Penelope
 DAEMON Tools, een computerprogramma dat virtuele cd-stations emuleert
 Dæmon, een wezen in de trilogie Het Gouden Kompas
 Dæmonen, een achtbaan in het Deense pretpark Tivoli
 Daimon (Latijn: Dæmon), een goedwillend wezen in de Griekse mythologie
 Demon, een kwade geest/duivel